het stoppen van een flipperkast omdat er aan wordt geschud
Tilt (camera), beweging van een filmcamera
Tilt (dancegroep)
Tilt (film, 1979)
Tilt (film, 2005)
Tilt (televisieserie) (Amerikaans)
Tilt (tv-programma) (Belgisch)
Tilt (punkband) (Amerikaans)
Tilt (Poolse band)
Tilt (computerspel)